Giulia Cargnelli – włoska lekkoatletka specjalizująca się w skoku o tyczce
 Tony Cargnelli – austriacki piłkarz, reprezentant kraju, trener włoskich klubów